

Чащина — присілок, Байкаловський район, Свердловська область
 Чащина — присілок, Ірбітський міський округ (Піонерський), Свердловська область
 Чащина — присілок, Упоровський район, Тюменська область

 Чащина Ірина Вікторівна (*1982) — російська гімнастка (художня гімнастика), срібна призерка Олімпійських ігор в Афінах
 Чащина Лідія Олександрівна (*1942) — радянська та українська акторка, Заслужена артистка України

російські прізвища